

Patronyme 

 Carol Sloane (1937-2023), chanteuse américaine de jazz 
 David Sloane (1985-), joueur américain de hockey sur glace
 Everett Sloane (1909-1965), acteur, compositeur et metteur en scène américain
 Hans Sloane (1660-1753, médecin, naturaliste et collectionneur irlandais
 Lindsay Sloane (1977-), actrice américaine
 Neil Sloane (1939-), mathématicien britannico-américain
 Paul Sloane (1893-1963), réalisateur et scénariste américain
 Susan Sloane (1970-), joueuse américaine de tennis
 T. O'Conor Sloane (1851-1940), éditeur de science fiction et scientifique américain
 Sloane (née en 1957), chanteuse de variété

Personnage de fiction 
 Arvin Sloane, personnage de la série télévisée Alias ;
 Lone Sloane, personnage récurrent dans les bandes dessinées de Philippe Druillet.
 Commandant Sloane, personnage non joueur dans le jeu vidéo Destiny 2
 Jacqueline « Jack » Sloane, personnage des saisons 15 a 18 de la série NCIS : enquêtes spéciales

Télévision 
 Sloane, agent spécial, série télévisée américaine.

Musique 
 Sloane du duo Peter et Sloane, duo français de musique de variétés des années 1980.

Toponyme